Lijst van rijksmonumenten in Oudemolen (Drenthe)
 Lijst van rijksmonumenten in Oudemolen (Noord-Brabant)